Dymitr Iwanowicz (1483-1509) – syn Iwana Młodszego i wnuk Iwana III Srogiego, następca rosyjskiego tronu w latach 1490-1502
 Dymitr Iwanowicz (1552-1553) – syn Iwana Groźnego i Anastazji Romanowny Zacharyny
 Dymitr Iwanowicz (1582-1591) – syn Iwana Groźnego i Marii Nagoj, książę uglicki, święty prawosławny